Dillier ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Dillier, Schweizer Radiomoderator
 Geri Dillier (* 1949), Schweizer Journalist und Hörspielregisseur
 Isabelle Dillier (1913–2011), Schweizer Malerin und Bildwirkerin
 Jost Dillier (1921–2016), Schweizer Jurist und Politiker (CVP)
 Julian Dillier (1922–2001), Schweizer Mundartautor und Radiojournalist
 Leo Dillier (* 2001), Schweizer Beachvolleyballspieler
 Monika Dillier (* 1947), Schweizer Künstlerin
 Silvan Dillier (* 1990), Schweizer Radrennfahrer
 Vera Dillier (* 1948), Schweizer Jetsetterin